Regierung Nadschib Miqati steht für folgende Regierungen im Libanon:

 Regierung Nadschib Miqati I
 Regierung Nadschib Miqati II
 Regierung Nadschib Miqati III (seit 2021)